Юкном-Чен:

 Юкном-Чен —  тридцатый правитель древнего майяского царства Мутуль.
 Юкном-Чен I — правитель Канульского царства со столицей в Цибанче. 
 Юкном-Чен II — правитель Канульского царства со столицей в Калакмуле.

Правители Тикаля
Правители Калакмуля
Майя